Gherardeschi ist der Familienname folgender Personen:

 Filippo Maria Gherardeschi (1738–1808), italienischer Komponist und Organist
 Giuseppe Gherardeschi (1759–1815), italienischer Kapellmeister, Organist, Komponist